Il singolare del Guzzini Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Simone Bolelli era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Fabbiano ha battuto in finale David Guez 6–0, 6–3.

Teste di serie

  Gō Soeda (secondo turno)
  Marius Copil (secondo turno)
  Flavio Cipolla (quarti di finale)
  Josselin Ouanna (quarti di finale)

  David Guez (finale)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Jorge Aguilar (primo turno)
  Renzo Olivo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Guzzini Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013